3 miejscowości w Polsce: 
 Wierzbowa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Gromadka 
 Wierzbowa – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice 
 Wierzbowa – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brzeźnio
Inne:
 Wierzbowa – osiedle Starachowic
Na Ukrainie
 Wierzbowa na Podolu